Northern Football Alliance 1893–94 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Northern Football Alliance. Ligaen havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Sunderland AFC 'A', som dermed vandt ligaen for anden sæson i træk og tredje gang i alt.

Til den følgende sæson blev antallet af hold i ligaen øget fra 10 til 12. De to lavest rangerede hold i ligaen, Dipton Wanderers og Southwick, skulle efter reglerne søge genvalg for at forblive i ligaen. Begge hold stillede op, og begge blev valgt til endnu en sæson i ligaen. Som de to nye hold valgte ligaen Trafalgar FC og Jarrow FC. Yderlige otte hold havde søgt om optagelse i ligaen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Donmouth – Northern Football Alliance

Noter 

Sæsoner i Northern Football Alliance
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894